Olszewscy herbu Akszak – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Bończa – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Brochwicz – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Brodzic – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Haki – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Korwin – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Kościesza – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Lis – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Olszewski – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Orla – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Pobóg – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Tępa Podkowa – polski ród szlachecki
Olszewscy herbu Trzaska – polski ród szlachecki